Тріша Крішнан (там. திரிஷா கிருஷ்ணன் Triṣā Kiruṣṇaṉ; *) — індійська кіноактриса і модель, яка в першу чергу грає у фільмах тамільською та мовою телугу, але також знімається в кіно на гінді.

Після її першої появи в 1999 році тамільську фільм Джоді, у другорядній ролі, вона отримала Filmfare як найкращий жіночий дебют за її першу головну роль у фільмі 2002 року Mounam Pesiyadhe. Пізніше вона піднялася до слави в успішних фільмах, Saamy (2003) і Ghilli (2004) в Коллівуді і Varsham (2004) (Толлівуд).
 
Її дебютом у Боллівуді в 2010 році став фільм Khatta Meetha з Акшаєм Кумаром.

Фільмографія

Посилання 
 
 Біографія Тріши Крішнан  
 
 Офіційний сайт 

Індійські кіноакторки
Толлівуд
Уродженці Ченнаї